Williams FW08 (и его модификация FW08C) — гоночный автомобиль команды TAG Williams Racing Team, участвовавший в сезонах Формулы-1  и  годов.

История 
Несмотря на обычный двигатель и традиционный кузов из алюминия, FW08 позволил финну Кеке Росбергу всего лишь с одной победой в Гран-при выиграть титул Чемпиона мира, ставшей последним для двигателя Cosworth DFV. Этот мотор со своими 500 л. с. был «лилипутом» по сравнению с турбодвигателями Ferrari, Renault, BMW.

Традиционно новый автомобиль дебютировал на Гран-при Бельгии 1982 года. Болид являлся преемником модели Williams FW07C, но был более компактным и аэродинамически эффективным, поскольку был специально разработан под новые правила. Кеке Росберг заменилАлана Джонса и одержал только одну победу (на Гран-при Швейцарии), но в том трагическом сезоне этого оказалось достаточно, чтобы стать Чемпионом мира. Команда Williams закончила сезон на четвёртом месте в Кубке конструкторов.

Williams FW08С  года достаточно сильно отличался от своего предшественника. При более близком рассмотрении это фактически был Williams FW08, с корпусом лишенным эффекта прижимной силы, который включал массивные радиаторы по бокам. Причиной большого изменения был полный запрет использования влияния граунд-эффекта в этом сезоне. Так как увеличившиеся угловые скорости считались слишком высокими, таким образом все гоночные автомобили теперь имели плоское днище и маленькие радиаторы по сторонам. Росберг одержал только одну победу (Гран-при Монако) и не смог бороться за титул Чемпиона мира. Команда снова заняла четвёртое место в Кубке конструкторов. Williams заключил соглашение с Honda, чтобы использовать турбированные двигатели в сезоне  года. Спроектированная в конце  года модель Williams FW09 с полуторалитровым турбомотором Honda стал началом следующей успешной главы в истории команды Williams.

Результаты в гонках 

* 14 очков в  набрано на FW07* 2 очка в  набрано на FW09

Примечания

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1